Buslijn 139 (Amsterdam-Hilversum)
 Buslijn 139 ('s-Hertogenbosch-Udenhout)
 Buslijn 139 (Hoorn-Medemblik)
 Buslijn 139 (Ouddorp-Rotterdam)